Khalili:
 Abdul (Rahman) Khalili (född 1992), en svensk fotbollsspelare (mittfältare)
 Aram Khalili (född 1989, Bukan), en norsk fotbollsspelare med kurdisk härkomst
 Imad Khalili (född 1987, Dubai), en svensk fotbollsspelare
 Jim Al-Khalili (född 1962, Bagdad), en teoretisk fysiker, författare och programledare

Halili 
 Goldi Halili (född 1995), en albansk sångerska och modell

Se även 
 Khan el Khalili (), en stor basar som ligger i anslutning till Al-Azharuniversitetet i Kairo
 Khalil (Khalil, Halil)

Arabiska efternamn